La competició de floret masculí va ser una de les cinc proves del programa d'esgrima que es van disputar als Jocs Olímpics d'Estocolm de 1912. La prova es va disputar entre el 6 i el 8 de juliol de 1912, amb la participació de 104 tiradors procedents de 15 nacions diferents.

Medallistes

Resultats

Prèvia

Quarts de final

Semifinals

Final

Referències

Enllaços externs 
 
 

Floret